San Juan de Opoa kan syfta på:

Honduras 

 San Juan de Opoa (kommun), Departamento de Copán, 
 San Juan de Opoa (ort), Departamento de Copán,